Equidna (mitologia) — monstro da mitologia grega
Tachyglossidae — família de mamiferos da Austrália e Nova Guiné cujo nome comum é "equidna"
Zaglossus — género da família Tachyglossidae cujo nome comum é "equidna"
Echidna — género de peixes da família Muraenidae
42355 Tifão — asteroide que tem um satélite natural chamado "(42355) Tifão I Equidna"
Knuckles the Echidna — personagem da série de games Sonic the Hedgehog

Desambiguações de biologia